Mahdia peut désigner :

 Mahdia, une ville côtière tunisienne située à 205 kilomètres au sud de Tunis. Elle fait partie de la délégation de Mahdia, dans le gouvernorat de Mahdia.
 Mahdia, une ville algérienne de la wilaya de Tiaret.
 Mahdia, une ville guyanienne de la région du Potaro-Siparuni.
 Mahdia, une ville côtière marocaine située à 30 kilomètres au nord de Rabat.

Voir aussi 
 Mahdiyah, un nom donné au Soudan mahdiste